Het ATP-toernooi van Miami 1993 (met de officiële naam Lipton Championships 1993) werd gespeeld van 8 tot en met 21 maart 1993. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Tennis Center at Crandon Parkin in de Amerikaanse stad Key Biscayne.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Miami
ATP-toernooi van Miami